«Перевёрнутый мир» — остросюжетный психологический роман российского писателя Елены Сазанович, члена Союза писателей России, редколлегии литературно-художественного журнала «Российский колокол», Высшего творческого совета Московской городской организации Союза писателей России, главного редактора международного аналитического журнала «Геополитика». Роман впервые опубликован в 2006 году в литературном альманахе «Подвиг» (№ 11) в журнальном варианте. Роман – первая часть трилогии «Иная судьба» (вторая - роман «Всё хоккей!», завершающая - роман «Гайдебуровский старик») – был высоко оценен литературной критикой и получил хорошую прессу («Литературная газета», «Литературная Россия», «Московская правда» (№64, 27.03.2007), газета «Слово» (№11, 29.03.2007 и №27, 13.07.2007), Интернет-сайт «Кремль.org», 02.04.2007 и др.).
Накануне Всемирного дня книги и авторского права 23 апреля 2012 года Международный форум «Диалог цивилизаций и культур» (DCC) назвал имена российских лауреатов первой премии «Новый век. 2012». Лучшим прозаическим произведением начала XXI столетия была признана трилогия Елены Сазанович «Иная судьба» (романы «Перевёрнутый мир», «Всё хоккей!», «Гайдебуровский старик»).

Сюжет 
«Новый роман Елены Сазанович – о современном мире киногрёз и кинострастей, - пишет Литературная газета». – Главный герой лесник Даник в своём заповеднике неожиданно влюбляется в прекрасную незнакомку – заезжую актрису. Он оставляет прежнюю жизнь и отправляется в столицу в поисках любви. Но девушка давно позабыла случайный роман. Именно в этот момент и происходит переворот в судьбе героя, который становится… двойником известного, но спивающегося актёра Ростислава Неглинова. Тот, оставив в кафе пальто с деньгами и документами, исчезает. В итоге из-за невероятного сходства «принца» и «нищего» последний обретает все права первого. И оказывается в совершенно ином мире. По мысли автора, в наше изменчивое время личность способна измениться сама, перевоплотившись самым неожиданным образом. «Перевёрнутому» эго героя соответствует и «перевёрнутый» окружающий мир. В результате Даник, задыхающийся в атмосфере «перевёрнутости», не выдерживает и возвращается назад, в лес. Однако и там его не ждут: его место занято… Вот финальные раздумья героя: «У меня не было настоящих друзей. Не было любимой женщины и жены, настоящего дома, настоящих соседей. Не было настоящей работы и настоящего призвания. Не было даже настоящего лица. И не было настоящего. Значит, у меня всё ещё впереди»…».
«Роман Елены Сазанович о том, что человек разучился радоваться простым вещам: небу над головой, земле под ногами, природе вокруг него. Настойчивое стремление пробиться и получить больше, чем другой, продиктованное скорее завистью, чем инстинктом самосохранения, сделало людей одержимыми. Они готовы жить в настоящем «бедламе» (слово, как известно, произошло от названия лондонского сумасшедшего дома Betlehem), лишь бы удовлетворить свою гордыню. Они не замечают, как опускаются ниже животного царства, потворствуя своим слабостям, - отмечает литературный критик Максим Бойко в рецензии «Соловей не станет жить в берлоге», опубликованной в «Литературной России». - В книге есть замечательный момент – сцена в зоопарке, показывающая недоумённых и испуганных поведением homo sapiens животных. Каждого, кто ведёт себя с достоинством, «перевёрнутое общество» отвергает и записывает в умалишённые. Человеческое «я» без остатка поглощается мегаполисом…»
«Обыкновенный лесник из «Сосновки» приезжает в Москву за своей потерянной любовью – девушкой по имени Лида, шептавшей ему в глухомани: «Боже, какое счастье, что ты не художник, не артист, не музыкант… И не герой клипа…», - схематично пересказывает рецензент сюжет романа. - Но, задохнувшись в пустоте, грязи и суете большого города и вдобавок утратив иллюзии о большой и чистой любви, Даниил (это имя героя) отчаивается. Ведь он потерял не только свою любовь, но и самого себя. Он пропивает в кафе последние деньги, думая, как ему жить дальше, и вдруг находит за соседним столиком дорогое пальто и шляпу с кучей денег. Эти вещи оставляет там незнакомец, похожий на него как две капли воды. Вернуть найденные вещи владельцу не удаётся, и Даниил решается примерить чужие «шоры судьбы» и пожить жизнью популярного актёра Ростислава Неглинова – исчезнувшего владельца пальто. Оказавшись на месте известного и успешного человека, бывший лесник начинает один в один повторять его судьбу. Светская жизнь постепенно вытягивает из него все соки, он готов всё это бросить, но красивая жизнь не отпускает… Спасает его женщина – жена того самого незнакомца, чью жизнь он позаимствовал. Побыв в шкуре знаменитости, столкнувшись со всеми мерзостями светской жизни – с вывернутыми наизнанку ценностями, потеряв себя самого, Даниил бросает всё и возвращается туда, где его, может быть, ещё ждут, – домой, в нормальный мир к нормальным здоровым людям…»
«Вечные вопросы вновь поднимает Елена Сазанович, – пишет литературный критик Егор Скобелев в статье «Беспамятство памяти», сравнивает два первых романа трилогии «Иная судьба». - Философская драма Елены Сазанович «Всё хоккей!» о человеке со множеством лиц (этаком многоликом Янусе) напрямую перекликается с другим её произведением, опубликованным годом ранее, — романом «Перевёрнутый мир». Два романа тесно сплетаются… В «Перевёрнутом мире» актер обменялся с лесником не только оставленным пальто, но и судьбой, со всеми вытекающими отсюда последствиями – женой, любовницей, друзьями, проблемами, мироощущением и т.д. В романе «Всё хоккей!» успешный хоккеист, «золотой мальчик» не меняется судьбой с ученым Смирновым, а скорее пытается заменить его судьбу своей, а его, умершего, – собой живым. Хотя бы потому, что именно по его вине Смирнов покинул наш мир. Впрочем, ему это до конца так и не удалось…».

Награды 
•	В 2012 году трилогия Елены Сазанович «Иная судьба» (романы «Перевёрнутый мир», «Всё хоккей!», «Гайдебуровский старик») была признана лауреатом премии «Новый век. 2012» Международного форума «Диалог Цивилизаций и Культур» - как лучшее прозаическое произведение начала XXI столетия.
•	Роман отмечен как одно из наиболее заметных литературных событий 2006 года на заседании в Союзе писателей России, на котором обсуждались творческие итоги.
.

Ссылки 
 Официальный сайт Елены Сазанович
 Международный аналитический журнал «Геополитика»
 Журнал «Юность» (официальный сайт)
 Журнал «Подвиг»
 Елена Сазанович: «Моя земля под белыми крыльями» (интервью еженедельнику «Литературная газета»)
 «Сазанович Елена Прекрасная» (Н.Рубанова, «Независимая газета. ExLibris»)
 «Всех румяней и белее…» (обзор прозы критика Н.Рубановой, еженедельник «Литературная Россия»)
 «Беспамятство памяти» (рецензия на роман Е.Сазанович «Всё хоккей!», газета «Слово»)
 «Соловей не станет жить в берлоге» (рецензия на роман Е.Сазанович «Перевёрнутый мир», еженедельник «Литературная Россия»)
 «В поисках настоящего» (рецензия на роман Е.Сазанович «Перевёрнутый мир», еженедельник «Литературная газета»)
 «Хранитель времени» (рецензия на роман Е.Сазанович «Гайдебуровский старик», журнал «Геополитика»)
 «Старик и тайна» (рецензия на роман Е.Сазанович «Гайдебуровский старик», газета «Слово»)

Примечания 

Книги по алфавиту
Произведения Елены Сазанович
Романы 2006 года